Puerto Cortes kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Puerto Cortés (ort), 
 Puerto Cortés (kommun), Departamento de Cortés, 

Robotskapade Hondurasförgreningar